Chalupka, Chałupka:
 Adam Chalupka
 Ján Chalupka
 Samo Chalupka
 Franciszek Chałupka